

Persone
 Alberto Milli, nato Alberto Millich (1920) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Camillo Milli, pseudonimo di Camillo Migliori (1929-2022) – attore italiano
 Giannina Milli propr.  Giovanna Milli (1825-1888) – scrittrice, poetessa ed educatrice italiana
 Gino Milli, pseudonimo di Luigi Miglietta (...) – attore italiano
 Matteo Milli (1989) – nuotatore italiano
 Milli Mou, pseudonimo dell'ex attrice pornografica italiana Milly D'Abbraccio (1964)

Altro
 Milli – prefisso internazionale che equivale a 1/1000
 Milli – variante dei nomi propri di persona femminili Emily, Millicent, Mildred, Camilla o Amelia
 Millî Görüş – organizzazione islamica turca
 Millî Selamet Partisi – partito politico turco
 Milli-Q – acqua purificata e deionizzata

Pagine correlate 
Millie
Milly